Ду́бой () — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Видиборского сельсовета. Расположен в 20 км от Столина, в 260 км от Бреста, в 10 км от железнодорожной станции Видибор. Население — 441 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в 1503 году как собственность рода Карповичей. В 1675 деревня продана помещику Киневичу. В 1795 во владениях помещиков Комара и Ширмы.

В 1879 году относилась к Дубенецкому приходу Плотницкой волости Пинского повета Минской губернии. В 1886 году работали кирпичный завод, мельница, винокурня.

В 1897 году деревня называлась как Дубой, так и Дубой-Заречный. Работала православная церковь и хлебозапасный магазин.

С 1921 по 1939 годы в составе Плотницкой гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши.

С 1939 года в составе БССР. С 12 октября 1940 года по 31 марта 1959 года центр сельсовета.

C июля 1941 года по июль 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В годы войны в деревне находилась подпольная антифашистская организация.

В 1971 году работали лесничество, отделение связи, средняя школа, Дом культуры, библиотека, магазины.

В 2002 году центр колхоза «Рассвет».

Население 
Население агрогородка на 2019 год составляло 441 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Николая (1906).

Примечания

Литература 
 

Агрогородки Столинского района